Цзинь Боя́н (; род. 3 октября 1997, Харбин) — китайский фигурист, выступающий в одиночном катании. Бронзовый призёр чемпионата мира (2016, 2017), чемпион четырёх континентов (2018), дважды серебряный призёр чемпионата четырёх континентов (2016, 2019) и пятикратный чемпион Китая (2014—2017, 2019).

По состоянию на 12 декабря 2022 года занимает 50-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Карьера

Ранние годы 
Цзинь Боян родился в Харбине 3 октября 1997 года. С детских лет занимается фигурным катанием. С осени 2012 года он начал выступать на юниорских этапах Гран-при, и сразу сумел пробиться в финал в Сочи. На следующий олимпийский сезон он смог вновь выйти в юношеский финал и выиграть его, переломив ситуацию после короткой программы. Ко всему прочему он также стал и чемпионом КНР.

Сезон 2014/2015 
В после олимпийский сезон Цзинь вновь уверенно вышел в юниорский финал Гран-при, однако на этот раз он хоть и шёл после короткой программы на втором месте, но на подиум не попал. В китайском чемпионате вновь стал чемпионом и получил право в 3-й раз представлять Поднебесную на чемпионатах мира среди юниоров. На юниорском чемпионате в Таллине китайский фигурист в сложнейшей борьбе уступил золото японцу Уно.

Сезон 2015/2016 
Новый сезон он начал среди взрослых. На домашнем Кубке Китая в серии Гран-при, там он выступил превосходно, улучшил все свои прежние спортивные достижения и занял второе месте. На заключительном этапе Гран-при в Нагано он занял второе место и превзошёл свои достижения в короткой программе и сумме. После этого он впервые вышел в финал Гран-при. В Барселоне он выступил не совсем удачно и финишировал предпоследним, но улучшил свои достижения в произвольной программе. При этом шёл в тройке призёров после короткой программы.

2015 год завершился для китайца третьей подряд победой на национальном первенстве.

В январе 2016 года Боян принимает участие в китайских Национальных Зимних играх, где занимает первое место. В следующем месяце китайская сборная отправляется в Тайбэй для участия в Чемпионате четырёх континентов. В соревнованиях мужчин Цзинь Боян лидирует после короткой программы (попутно установив личный рекорд), обходя на 5 баллов японца Сёму Уно, а в произвольной и в итоговом протоколе финиширует вторым, вслед за канадцем Патриком Чаном. Разница между обладателями первого и второго места составила всего 0,38 балла. При этом Боян впервые в мире чисто исполнил в одной программе четыре четверных прыжка (лутц, сальхов, тулуп сольный и в каскаде с двойным тулупом). На чемпионате мира в американском Бостоне в борьбе завоевывает бронзовую медаль — первую в истории мужского одиночного катания Китая.

Сезон 2016/2017 

В середине октября китайский фигурист выступал на этапе Гран-при в Чикаго, где на Кубке Америки он начал новый предолимпийский сезон и занял место в середине таблицы. В середине ноября он принял участие на своём втором в этом сезоне этапе Гран-при в Пекине, где на Кубке Китая занял в упорной борьбе второе место, после короткой программы занимал первое место. Это позволило ему стать запасным в финале Гран-при, в Марселе. Перед Новым Годом он в очередной раз стал чемпионом страны. 

В феврале фигурист выступал в Канныне на континентальном чемпионате, который он завершил лучшим из китайских фигуристом, пятым. Через неделю китайский спортсмен принял участие в Саппоро в VIII зимних Азиатских играх, где он в упорной борьбе уступил первое место. При этом он улучшил своё прежние спортивное достижение в короткой программе.

В конце марта китайский одиночник выступил на мировом чемпионате в Хельсинки, где ему в упорной борьбе удалось выиграть бронзовую медаль. При этом он завоевал для своей страны два места на предстоящей Олимпиаде в Южной Кореи и улучшил все свои прежние спортивные достижения. Через три недели после этого фигурист был отправлен на командный чемпионат мира, где выступил очень прилично.

Сезон 2017/2018 

В начале октября китайский одиночник начал новый олимпийский сезон в Эспоо, на Трофее Финляндии, где финишировал с золотом. Через месяц фигурист выступил на домашнем этапе серии Гран-при в Пекине, где финишировал с серебряной медалью. В конце ноября на американском этапе в Лейк-Плэсиде он финишировал рядом с пьедесталом. По результатам участия в Гран-при вышел в финал Гран-при, однако по ряду причин он снялся с финала. Пропустив Финал Гран-при и чемпионат Китая, Боян получил возможность восстановиться от травм, которые не позволяли фигуристу в последнее время выступать на высоком уровне.  

Полную физическую и техническую готовность китаец продемонстрировал в январе на чемпионате четырёх континентов в Тайбее, который является заключительным стартом перед главным соревнованием четырехлетнего цикла — Олимпийскими играми в Пхёнчхане. Безошибочно исполнив короткую программу, Боян расположился на втором месте, проиграв чуть больше 0,3 балла принципиальному ещё с юниорских времен сопернику — японцу Сёме Уно. В произвольной программе Боян Цзинь безошибочно исполняет четыре четверных прыжка (четверной лутц, четверной сальхов, четверной тулуп — двойной тулуп, четверной тулуп) и два тройных акселя, что позволяет обогнать в итоговом протоколе японца и впервые в карьере стать чемпионом четырех континентов. 

Цзинь не стал принимать участие в командных соревнованиях на Олимпийских играх. В середине февраля в Канныне на личном турнире Олимпийских игр китайский одиночник выступил очень удачно и улучшил своё прежние достижение в короткой программе. Фигурист в итоге финишировал на четвёртом месте. На чемпионате мира в Милане занял пятое место в короткой программе и двадцать третье в произвольной. В итоговом протоколе расположился на девятнадцатом месте.

Сезон 2018/2019 
Боян начал сезон на Гран-при в Финляндии, где занял третье место в короткой и пятое в произвольной программе, по итогам двух прокатов показав пятый результат. На этапе Гран-при во Франции по сумме двух программ занял девятое место. В декабре выиграл чемпионат Китая. На чемпионате четырех континентов 2019 занял второе место улучшив свои показатели в произвольной программе и по сумме баллов. На чемпионате мира 2019 в Сайтаме выступил неплохо, заняв пятое место.

Сезон 2019/2020 

Новый сезон начал с победы на турнире Lombardia Trophy 2019. На турнире Shanghai Trophy завоевал бронзовую медаль. На первом этапе Гран-при Skate America занимал девятое место после короткой программы, в произвольной был пятым, по итогам двух программ финишировал на шестом месте. На втором этапе, на Cup of China, из-за падения с четверного лутца занял второе место в короткой программе, вслед за Янь Ханем. В произвольной программе чисто прыгнул четверной лутц, все остальные прыжки тоже хорошо исполнил, лишь допустил ошибку на четверном тулупе, сдвоив его. В общей сумме набрал 261,53 балл и впервые в своей карьере выиграл золотую медаль Гран-при. Набранных очков ему хватило для попадания в финал Гран-при, где он занял 5-е место.

В короткой программе на чемпионате четырёх континентов исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп и четверной тулуп, что позволило ему занять промежуточное второе место. В произвольной программе допустил ошибки и в итоговой таблице расположился на четвёртом месте. Чемпионат мира в Монреале, где должен был выступить Цзинь, был отменён из-за пандемии коронавируса.

Сезон 2020/2021 
В ноябре 2020 года выступил на этапе Гран-при Cup of China, в который из-за пандемии COVID-19 были внесены изменения и на соревновании выступили лишь китайские фигуристы. Цзинь чисто исполнил исполнил короткую программу, в произвольной допустил ошибки. И в короткой, и в произвольной программе стал первым и выиграл золотую медаль турнира.

На чемпионате мира 2021 выступил крайне неудачно. Он занял девятнадцатое место после короткой программы, в произвольной — двадцать второе, завершил турнир на двадцать втором месте.

Сезон 2021/2022 
Новый олимпийский сезон начал на турнире Asian Open Trophy, где завоевал бронзовую медаль. В ноябре 2021 года выступил на этапе Гран-при В Италии. Цзинь без ошибок исполнил короткую программу и выиграл её. В произвольной программе допустил много ошибок и в итоговом зачёте опустился на седьмое место.

Цзинь вошёл в состав сборной Китая на Олимпийские игры в Пекине. Он выступил в командных соревнованиях. По итогам короткой программы стал шестым и принёс в актив сборной Китая 5 очков. В произвольной программе стал четвёртым и набрал ещё 7 очков. Сборная Китая в общем зачёте заняла пятое месте.

В личных соревнованиях одиночников исполнил четверной лутц в каскаде с тройным тулупом, четверной тулуп, но ошибся при исполнении тройного акселя и занял одиннадцатое место в короткой программе. В произвольной программе исполнил три четверных прыжка, ошибся лишь при исполнении тройного флипа, набрал 179,45 баллов. В сумме набрал 270,43 баллов и завершил турнир на девятом месте.

Стиль катания 
В последние годы Боян делает ставку на исключительную сложность прыжковых элементов, а в сезоне 2015-16 впервые в истории фигурного катания заявил шесть четверных прыжков в двух программах, а также включил три разных четверных прыжка и чисто выполнил самый сложный элемент в фигурном катании, каскад четверной лутц — тройной тулуп.

Программы

Результаты

Подробные результаты 

На чемпионатах ИСУ награждают малыми медалями за короткую и произвольную программы. Текущие лучшие персональные результаты по системе ИСУ выделены жирным курсивом. К – командный результат; Л – личный зачёт.

Достижения 

 Первый фигурист, чисто исполнивший суммарно 6 четверных прыжков в короткой и произвольной программах на международном соревновании (Чемпионат четырёх континентов 2016).
 Первый фигурист, который исполнил 3 вида четверных прыжков в произвольной программе (лутц, сальхов, тулуп) (Чемпионат четырёх континентов 2016).
 Первый фигурист, чисто исполнивший 4 четверных прыжка в произвольной программе на международном соревновании (четверной лутц — тройной тулуп, четверной сальхов, четверной тулуп — двойной тулуп, четверной тулуп) (Чемпионат четырёх континентов 2016).
 Первый фигурист, исполнивший каскад «четверной лутц — тройной тулуп» на официальных соревнованиях под эгидой ISU (Cup of China 2015).
 Боян первый фигурист, который приземлил четверной лутц на положительные GOE (Cup of China 2015).
 Каскад «четверной лутц — тройной тулуп», исполненный Цзинь Бояном на чемпионате четырёх континентов 2016 года, был оценен на рекордные 19,76 баллов за один прыжковый элемент. Рекорд побит американцем Нейтаном Ченом, исполнившим тот же элемент на 19,90 балла в финале Гран-при сезона 2016/17.
 Первый китайский фигурист, завоевавший медаль в мужском одиночном катании на чемпионате мира (Чемпионат мира 2016).

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Китая
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2022 года